За всю історію національної збірної Франції з футболу, що почалася 1904 року, до її лав викликалися і взяли участь в офіційних іграх 833 гравців. 348 з них відзначилися забитими голами в цих матчах.

Нижче наведено повний список гравців збірної Франції з футболу із зазначенням основної ігрової позиції, кількості матчів і голів за національну команду, дати першої і останньої (на час оновлення списку) гри за збірну, а також призових місць, здобутих на провідних футбольних змаганнях у її складі.

Жирним шрифтом позначені гравці, що на момент оновлення списку не завершили ігрову кар'єру.

Легенда

Список гравців

Джерела
 Гравці збірної Франції з футболу на eu-football.info 
 Гравці збірної Франції з футболу на RSSSF 

Гравці

Франція